Udruga Zajedno do zdravlja nevladina je neprofitna, dragovoljna, humanitarna organizacija iz Dubrovnika koju sačinjavaju, vode i kroz nju djeluju roditelji-volonteri, a u cilju zaštite prava i promicanja kvalitete liječenja i skrbi bolesne djece. 
Okuplja djecu i roditelje kronično oboljele djece, ali i djece oboljele od drugih težih oboljenja.

Svoje ciljeve ostvaruje edukacijom članova, uskom suradnjom s liječnicima, upoznavanjem javnosti s problemima oboljele djece i njihovih obitelji, promicanjem svijesti o kvaliteti života, obilježavanjima prigodnih datuma u svrhu istoga, organiziranjem raznih akcija za prikupljanje pomoći i donacija za ostvarivanje trenutno aktualnih planova, te lobiranjem za promjenu određenih zakonskih odredbi i propisa u korist oboljele djece.

Povijest  

Osnovana je u veljači 2002. na inicijativu Mr.sc. Marije Radonić voditeljice Pedijatrijskog
odjela Opće Bolnice Dubrovnik, zbog potrebe sudjelovanja roditelja u procesu bolesti djeteta i s ciljem organiziranja i educiranja roditelja i njihove djece o kroničnim bolestima.

Svrha djelovanja 

 uspostavljanje i održavanje suradnje s roditeljima kronično bolesne djece, stručnim osobama, institucijama i udrugama, te pomoć zdravstvenoj službi
 zaštita prava i promicanja kvalitete liječenja i skrbi bolesne djece
 senzibilizacija javnosti i društva o problemima kronično bolesne djece i njihovih obitelji
 podizanje zdravstvene prosvjećenosti pučanstva
 kontinuirano zalaganje za razvoj kvaliteta života kronično oboljele djece i njihovih obitelji

Ciljevi 

 udruživanje i educiranje bolesnika i njihovih obitelji radi pomoći u ostvarivanju njihovih prava iz zdravstvene i socijalne skrbi
 poticanje edukacije i stručnog usavršavanja roditelja, medicinskog osoblja i osoba koje rade s oboljelom djecom
 prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći
 financijska, materijalna i psiho-socijalna potpora malim bolesnicima i njihovim obiteljima i skrbnicima

Područje djelovanja 

Udruga djeluje na području Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije.

Rad i razvoj 

U šestogodišnjem radu uz veliki entuzijazam roditelja i stručnu pomoć liječnika, Udruga je postigla značajne rezultate, a njen je rad i kvaliteta prepoznata od strane lokalne uprave iz čijeg proračuna se financira njeno osnovno djelovanje. Prepoznata je i od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi od kojeg je dobijena posebna suglasnost za humanitarni rad.
Kvalitetan rad Udruge prepoznat je i od strane lokalne zajednice, a što potvrđuje činjenica da je upravo na lokalnoj razini, u manje od tri godine prikupljeno 1.150.000,00 kn za namjenu kupovine stana u Zagrebu.

Sekcije 

Udrugu sačinjavaju sekcije, uz koje pojedine interesne skupine članova mogu lakše utvrditi zajedničke ciljeve i ostvariti svoja prava.
Trenutno je čine sekcije:
 Astma
 Celijakija
 Reumatoidni Juvenilni Artritis
 Maligne bolesti djece (od 2010. godine) leukemija, tumor
 Atustični spektar i komunikacijske poteškoće ( od 2011. godine) autizam, ADHD itd.
 Ostale skupine bolesti (cistična fibroza, razvojni poremećaj itd.)

Projekti 

Najvažniji kontinuirani projekt je smještaj u Zagrebu, obitelji djece koja su na kontrolama ili terapijama u Zagrebačkim medicinskim ustanovama.
Nakon što se na inicijativu dr.Radonić uz pomoć udruge "Hrvatska žena" Konavle i njihove krovne predsjednice prof. Ljilje Vokić pronašao dobročinitelj gospodin Zvonimir Škegro, upravitelj Stambeno-graditeljske zadruge Stanograd, koji je udruzi bez naknade omogućio korištenje stana U Zagrebu, 2005. godine pokrenuo se projekt "Svi za stan kronično bolesnom djetetu". Usporedo omogućavajući smještaj u Zagrebu, trajale su i akcije prikupljanja donacija i sredstava za otkup stana za tu namjenu. 

Nakon trogodišnje akcije uz prikupljen dovoljan iznos, kupljen je gotovo novi stan od 76,11 kvadratnih metara, s mogućnosti smještaja djece i roditelja u četiri sobe, uz dva toaleta, kuhinju, trpezariju i balkon.

Program smještanja traje kontinuirano i to po pravilima utvrđenim od samog početka:
 roditelji koji su hitno upućeni u Zagreb s Dječjeg odjela OB Dubrovnik, ključ dobivaju na odjelu i idu direktno u stan
 roditelji članovi udruge koji idu s djecom na kontrole, međusobno dogovaraju termine i prilagođavaju se trenutnom stanju u stanu, davajući prednost roditeljima koji su s djecom na terapijama i dužem liječenju.
Od 2010. godine u suradnji s ACMT American College of Management and Technology, odnosno donacijama od njihove tradicionalne, dobrotvorne, Božićne aukcije djeci oboljeloj od cistične fibroze doniraju se inhalatori i raspršivači, a što im je nužno radi učestalog korištenja. Hispersenzibilnoj djeci od iste donacije kontinuirano se nabavlja EpiPen Junior nužno potreban autoinjector u slučaju alergijske reakcije.

Povezani članci 
Zdravlje
Medicina
Dijagnostika
Spirometrija

Izvori 
 http://zajedno-do-zdravlja.hr

Vanjske poveznice 

Internetska stranica udruge Zajedno do zdravlja
Hrvatsko društvo za celijakiju
Astma centar
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi 

Humanitarne organizacije
Zdravstveni aktivizam u Hrvatskoj
Hrvatske udruge
Humanitarnost u Hrvatskoj